Поваляевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Поваляевка — хутор в Борисовском районе Белгородской области.
 Поваляевка — деревня в Узловском районе Тульской области.